Linares hace referencia a varios artículos:

Localidades

Chile 
 Linares (Chile), ciudad capital y comuna de la provincia de Linares, región del Maule;
 Provincia de Linares, provincia de la región del Maule;
 Departamento de Linares, antigua división territorial (1833), departamento de la provincia de Maule y desde 1873, perteneciente a la provincia de Linares;
 Delegación de Linares, antigua división territorial (1823), delegación, que desde 1826 perteneció a la provincia de Maule;
 Partido de Linares, antigua división territorial (fines de siglo XIX), partido de la intendencia de Concepción;

Colombia 
 Linares (Colombia), municipio del departamento de Nariño;

España 
 Linares (Jaén), municipio y ciudad de la provincia de Jaén;
 Linares de Bricia, localidad del municipio de Alfoz de Bricia, provincia de Burgos;
 Ahedo de Linares, localidad del municipio de Merindad de Sotoscueva, provincia de Burgos;
 Linares (Burgos), localidad del municipio de Merindad de Sotoscueva, provincia de Burgos;
 Arboleda/Los Linares, localidad del municipio de Miranda de Ebro, provincia de Burgos;
 Nuestra Señora de Linares, localidad del municipio de Córdoba, provincia de Córdoba;
 Linares de la Sierra, municipio de la provincia de Huelva;
 Estación Linares-Baeza, localidad del municipio de Linares, provincia de Jaén;
 Linares (Allande), parroquia y lugar del concejo de Allande, Asturias;
 Puente de Linares, lugar de la parroquia de Linares, concejo de Allande, Asturias;
 Linares del Acebo, parroquia y lugar del concejo de Cangas de Narcea, Asturias;
 Linares (Castrillón), lugar de la parroquia de Naveces, concejo de Castrillón, Asturias;
 Linares (Caldones), lugar de la parroquia de Caldones, concejo de Gijón, Asturias;
 Linares (Lavandera), lugar de la parroquia de Lavandera, concejo de Gijón, Asturias;
 Linares (Ibias), lugar de la parroquia de San Antolín de Ibias, concejo de Ibias, Asturias;
 Linares (Lena), lugar de la parroquia de Congostinas, concejo de Lena, Asturias;
 Linares (Mieres), lugar de la parroquia de Turón, concejo de Mieres, Asturias;
 Linares (Proaza), parroquia y lugar del concejo de Proaza, Asturias;
 Linares (Ribadesella), parroquia y lugar del concejo de Ribadesella, Asturias;
 Linares (Salas), parroquia del concejo de Salas, Asturias;
 San Andrés de Linares, parroquia del concejo de San Martín del Rey Aurelio, Asturias;
 Linares (Samartín), lugar de la parroquia de Samartín, concejo de San Martín del Rey Aurelio, Asturias;
 Linares de Riofrío, municipio de la provincia de Salamanca;
 Linares (Cantabria), localidad del municipio de Peñarrubia, Cantabria;
 Valdelinares (Soria), localidad del municipio de Valdemaluque, provincia de Soria;
 Linares de Mora, municipio de la provincia de Teruel;
 Valdelinares (Teruel), municipio de la provincia de Teruel;
 San Miguel de Linares, localidad del municipio de Artzentales, Vizcaya;
 Linares de Arroyo, antiguo municipio de Segovia, hoy despoblado ocupado por el pantano de Linares;

México 
 Linares (México), municipio del estado de Nuevo León;

Deportes 
 Club de Deportes Linares, equipo de fútbol de Linares, Chile
 Linares Deportivo o Asociación Deportiva Linares, equipo de fútbol de Linares, España
 Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad de Linares (Linares, Jaén)

Accidentes geográficos en España 
 Río Linares, en La Rioja; alfuente del Ebro por la margen derecha
 Río Linares, también llamado Linares mayor, en Navarra, alfuente del Ebro por la margen izquierda
 Río Villahermosa, también llamado río Linares, en las provincias de Teruel y Castellón;
 Embalse de Linares, en la provincia de Segovia;

Personas 
 Abelardo Linares (1952-), un poeta y editor español;
 Adolfo Linares (1946-), político y sacerdote español;
 Andreu Linares Rodríguez (1975-), jugador de fútbol sala español;
 Arsenio Linares y Pombo (1848–1914), militar y funcionario español;
 Augusto González de Linares (1845-1904), geólogo y zoólogo español;
 Aureliano Linares Rivas (1841-1903), político español;
 Carmen Linares (1951-), cantaora de flamenco española;
 Concha Linares-Becerra (1910-2009), escritora española.
 Chico Linares (n. 1958), futbolista español;
 Eloy Linares Málaga (1926-2011), historiador peruano;
 Ezequiel Linares (1927-2001), artista plástico argentino;
 Francisco Linares Alcántara (1825-1878), presidente de Venezuela;
 Hugo Linares Brum (1921-2008), militar uruguayo;
 Jaime Linares (1983-), futbolista peruano;
 Jaime Linares (1951-), político argentino;
 Jorge Linares (1985-), boxeador venezolano;
 Jorge Ruiz Linares (1922-), pintor colombiano;
 José Antonio González Linares (1946-), ciclista español;
 José María Linares (1825-1867), militar argentino;
 José María Linares Rivas (1901-1955), actor y escritor español;
 José María Linares (1808-1861), presidente de Bolivia;
 Juanjo Linares Martiáñez (1933-2009), bailarín español;
 Linares Cardozo (1920-1996), músico de folclore argentino;
 Luis Linares (1867-1955), político y jurista argentino;
 Luisa Linares (1931-), nombre artístico de Luisa Pérez Cabrera, cantante española.
 Luisa-María Linares (1915-1986), escritora española.
 Manuel Linares Rivas (1866-1938), dramaturgo y político español;
 María Teresa Linares (1920-), musicóloga cubana;
 Marta Linares de Martinelli (1956-), primera dama panameña;
 Miguel Linares (1982-), futbolista español;
 Omar Linares Izquierdo (1967-), beisbolista cubano;
 Palomo Linares (1947-), matador de toros español;
 Pedro Linares López (1906–1992), artista mexicano;
 Ramón Antonio Linares Sandoval (1936-), obispo venezolano;
 Rebeca Linares (1983-), actriz porno española;
 Rodrigo Linares (1995-), futbolista argentino-chileno;
 Rufino Linares (1951-1998), beisbolista dominicano;
 Scarlett Linares (1975-), cantante venezolana;
 Steven Linares (1963-), político gibraltareño;
 Virginia Linares (1962-), política argentina.